Kothgasser ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Kothgasser (* 1937), emeritierter Erzbischof von Salzburg
 Anton Kothgasser (1769–1851), österreichischer Glasmaler